Mekka – miasto w Arabii Saudyjskiej
 Mekka – prowincja w Arabii Saudyjskiej